De Gregori ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco De Gregori (Partisan) (1910–1945), italienischer Partisan
 Francesco De Gregori (* 1951), italienischer Cantautore (Liedermacher)
 Giorgio De Gregori (1913–2003), italienischer Bibliothekar
 Luigi De Gregori (1874–1947), italienischer Bibliothekar
 Luigi De Gregori (* 1944), italienischer Cantautore (Liedermacher), siehe Luigi Grechi
 Rio de Gregori (1919–1987), Schweizer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Gregori